A magyar Országgyűlés 2018. április 8-án megválasztott képviselőinek listája frakciótagságuk szerint. A rendszerváltás utáni nyolcadik Országgyűlés 2018. május 8-án alakult meg.

Tisztségviselők 

Az Országgyűlés elnöke: Kövér László (Fidesz)

Az Országgyűlés alelnökei:

Hende Csaba (Fidesz)
Brenner Koloman (Jobbik) – 2020. július 3-tól
Hiller István (MSZP)
Jakab István (Fidesz)
Latorcai János (KDNP)
Lezsák Sándor (Fidesz)
Sneider Tamás (Jobbik) – 2020. május 27-ig

Az Országgyűlés háznagya: Mátrai Márta (Fidesz)

Az Országgyűlés jegyzői:

Aradszki András (KDNP) – 2020. június 29-től
Arató Gergely (DK)
Bodó Sándor (Fidesz) – 2018. június 12-ig
Földi László (KDNP)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Gyüre Csaba (Jobbik) – 2020. június 29-től
Hiszékeny Dezső (MSZP)
Lukács László György (Jobbik) – 2019. február 18. – 2020. június 4.
Móring József Attila (KDNP)
Simicskó István (KDNP) – 2018. június 4. – 2020. június 29.

Steinmetz Ádám (Jobbik) – 2020. június 29-től
Szabó Sándor (MSZP)
Szávay István (Jobbik) – 2018. november 29-ig
Szilágyi György (Jobbik) – 2020. június 4-ig
Szűcs Lajos (Fidesz)
Tiba István (Fidesz)
Tordai Bence (Párbeszéd)
Varga László (MSZP)
Vinnai Győző (Fidesz) – 2018. július 2-ától

Frakcióvezetők 

 Fidesz: Kocsis Máté
 KDNP: Harrach Péter (2020. július 15-ig), Simicskó István (2020. július 15-től)
 Jobbik: Gyöngyösi Márton (2019. június 25-ig), Jakab Péter (2019. június 26-tól)
 MSZP: Tóth Bertalan
 DK: Gyurcsány Ferenc
 LMP: Szél Bernadett (2018. szeptember 15-ig), Keresztes László Lóránt (2018. szeptember 16-tól)
 Párbeszéd: Szabó Tímea

Frakciószövetségek 

 2006 óta a Fidesz és a KDNP külön frakcióban, azonban egy frakciószövetségben politizál.
 Az MSZP és a Párbeszéd külön frakcióban, azonban egy frakciószövetségben van jelen az Országgyűlésben.

Képviselők

Egyéni választókerületben mandátumot szerzett képviselők

Országos listáról mandátumot szerzett képviselők

Volt országgyűlési képviselők

Nemzetiségi szószólók 
(Nem rendelkeznek szavazati joggal.)

Volt nemzetiségi szószólók

Jegyzetek

Források 

Képviselői lista az Országgyűlés honlapján
Az Országgyűlésbe megválasztott képviselők a Nemzeti Választási Iroda honlapján

Orszaggyu~lesi kepviselo~k 2018
2018–2022